El Campionat del Món de piragüisme en aigües tranquil·les és la màxima competició internacional de piragüisme en aigües tranquil·les. És organitzat per la Federació Internacional de Piragüisme (ICF, International Canoe Federation) des de 1938. Es realitza anualment, a excepció dels anys en què es disputen els Jocs Olímpics d'Estiu.

Edicions

Medaller 

Nota
  Therese Zens representant el protectorat del Sarre quan guanyà la medalla d'or el 1954. Al medaller oficial és sumat a l'Alemanya Occidental.

Vegeu també 
 Piragüisme en els Jocs Olímpics
 Campionat Mundial de Piragüisme en Eslalon

Enllaços externs 

 Resultats de tots els campionats (en anglès).

Competicions esportives mundials
Competicions de piragüisme